Here and Now (dt. etwa: hier und jetzt) ist der Titel folgender Werke:

 Here and Now (Album), Album der Band Nickelback
 Here and Now (Fernsehserie, 1992), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 1992
 Here and Now (Fernsehserie, 2018), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2018